

Biskupi Aten

Metropolici Aten

Arcybiskupi Aten 

Arcybiskupi Aten